François de La Rochefoucauld – francuski pisarz.
 François de La Rochefoucauld – francuski kardynał.